Семён Бижеич:

 Бижеич, Семён Агафонович (1763—1838) — русский государственный и военный деятель.
 Бижеич, Семён Михайлович (1837—1900) — русский артист оперы (баритон) и педагог.